Your Song ~Seishun Sensei~ (em japonês: YOUR SONG〜青春宣誓〜) é o 14º single da cantora Aya Matsuura.

Número de Catálogo

Canções do CD
1. YOUR SONG ~Seishun Sensei~ (YOUR SONG〜青春宣誓〜; Seu Som ~ Juramento da Juventude~)

2. Shining Day (シャイニング デイ)

3. YOUR SONG ~Seishun Sensei~ (Instrumental)(YOUR SONG〜青春宣誓〜(Instrumental))

Canções do Single V
1. YOUR SONG ~Seishun Sensei~ (YOUR SONG〜青春宣誓〜)

2. YOUR SONG ~Seishun Sensei~ (Close up Ver.) (YOUR SONG〜青春宣誓〜(Close up Ver.))

3. Making of (メイキング映像)

4. YOUR SONG ~Seishun Sensei~ (Instrumental)(YOUR SONG〜青春宣誓〜(Instrumental))

Singles de 2004
Aya Matsuura